Montjay (Hautes-Alpes)
 Montjay (Saône-et-Loire)